Hochbronn heißen Orte in Baden-Württemberg:

 Hochbronn (Bühlerzell), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Hochbronn (St. Georgen im Schwarzwald), Hof im Stadtteil Peterzell von St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis 
 Hochbronn (Stimpfach), Einzelhof im Ortsteil Weipertshofen der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Hochbrunn